Натуральне число 1355
 1355 рік до нашої ери
 1355 рік нашої ери